Сабљарка може да значи:
 Иглун (риба) (),
 Сабљарка (риба) (),
 Сабљарка (птица) ().